Kalmár Jenő (1873–1937) Afrika-kutató, néprajzi gyűjtő
 Kalmár Jenő (1908–1990) válogatott labdarúgó, edző